Мамер:

 Мамер — коммуна  в Люксембурге.
 Мамер — округ во Франции.
 Мамер — река, протекающая по Люксембургу.
 Мамер 32 — футбольный клуб из Мамера, Люксембург.
 Мамерский замок — ратуша коммуны  Мамер на юго-западе Люксембурга.